Pölkky kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pölkky (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Pölkky (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar